В соревнованиях по водному поло среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 приняли участие 28 спортсменов из четырёх стран.

Составы









Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований